Alan Davies – ex calciatore gallese
 Alan Davies – allenatore di rugby ed ex rugbista gallese
 Alan Davies – attore britannico